Giangi ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Maria Giangi, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1733
 Lorenzo Giangi, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente zwischen 1675 und 1725 
 Marino Giangi, san-marinesischer Politiker, Capitano Reggente 1468, 1484/1485 und 1490/1491